|-
| 110801 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110802 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110803 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110804 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110805 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110806 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110807 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110808 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110809 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110810 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110811 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110812 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110813 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110814 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110815 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110816 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110817 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110818 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110819 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110820 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110821 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110822 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110823 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110824 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110825 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110826 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110827 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110828 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110829 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110830 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110831 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110832 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110833 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110834 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110835 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110836 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110837 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110838 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110839 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110840 - || || 17 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110841 - || || 20 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110842 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110843 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110844 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110845 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110846 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110847 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110848 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110849 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110850 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110851 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110852 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110853 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110854 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110855 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110856 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110857 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110858 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110859 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110860 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110861 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110862 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110863 - || || 16 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110864 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110865 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110866 - || || 23 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110867 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110868 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110869 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110870 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110871 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110872 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110873 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110874 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110875 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110876 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110877 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110878 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110879 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110880 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110881 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110882 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110883 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110884 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110885 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110886 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110887 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110888 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110889 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110890 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110891 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110892 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110893 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110894 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110895 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110896 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110897 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110898 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110899 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110900 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
0